El apellido Ansúrez hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
Fernando Ansúrez, conde de Castilla
Pedro Ansúrez, conde en Liébana, Carrión y Saldaña, y señor de Valladolid
Teresa Ansúrez, reina consorte de León

Familia Ansúrez

Monumento
Monumento al conde Pedro Ansúrez, monumentos de Valladolid